Clan Ōtomo – clan giapponese vissuto durante il periodo Sengoku
3911 Otomo  – asteroide
Otomo  – film del 1999 diretto da Frieder Schlaich 
Otomo  – antico clan giapponese i cui capi monopolizzarono il controllo della marina militare nel periodo Yamato

Persone 
Ōtomo no Otomaro  – militare giapponese
Ōtomo Sōrin – capoclan e militare giapponese
Ōtomo no Yakamochi  – poeta giapponese
Katsuhiro Ōtomo  – fumettista e regista giapponese
Masato Ōtomo  – calciatore giapponese
Satoshi Ōtomo  – calciatore giapponese naturalizzato filippino
Satoru Otomo  – astronomo giapponese
Ryūzaburō Ōtomo  – doppiatore giapponese